

Localité 
 Wil, localité de Mettauertal et ancienne commune suisse du canton d'Argovie.

Communes 
 Wil, commune suisse du canton de Saint-Gall,
 Wil, commune suisse du canton de Zurich,
 Starrkirch-Wil, commune suisse du canton de Soleure.

District 
 Wil, ancien district du canton de Saint-Gall.

Circonscription électorale 
 Wil, circonscription électorale du canton de Saint-Gall.

Cinéma 
 Wil, court métrage néerlandais de Sander Burger sorti en 2012